Костюхін Борис Юрійович — помічник проректора з адміністративно-господарської роботи Одеської морської академії, заслужений працівник сфери послуг України.
 Костюхін Євген Олексійович (1938—2006) — російський етнограф, літературознавець, доктор філологічних наук.
 Костюхін Костянтин Сергійович (* 1985) — російський хокеїст, правий захисник.
 Костюхін Петро Іванович (1929—2010) — комбайнер, Герой Соціалістичної Праці.

Примітки 

російські прізвища